Austrachipteria är ett släkte av kvalster. Austrachipteria ingår i familjen Austrachipteriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Austrachipteria